Segles XIV-XIX

 Pere Joan (escultor), escultor gòtic tarragoní (1394/97 — després del 1458)
 Pere Joan Aldomar, compositor del segle XVI
 Pere Joan Comes, canonge, arxiver i cronista barceloní (1562 — 1621)
 Pere Joan de Masdovelles, poeta del segle XV
 Pere Joan Maranges, erudit del segle XVII
 Pere Joan Nunyes, humanista i hel·lenista valencià (1522 — 1602)
 Pere Joan Obrador, escultor i gravador mallorquí del segle XVIII
 Pere Joan Sala, cabdill dels remences radicals (nascut s. XV)

Segle XX
 Pere Joan Riera, dibuixant i il·lustrador mallorquí, nascut a Palma l'any 1956.